Lehmann kan syfta på:

 Lehmann – ett efternamn och personer med namnet
 Lehmann (släkt) – dansk släkt
 Lehmanns Gross Bahn – modelljärnväg